Pronaszko ist ein Familienname:

 Andrzej Pronaszko (1888–1961), polnischer Maler
 Zbigniew Pronaszko (1885–1958), polnischer Künstler und Hochschullehrer